Drury Lane ist

 der Name einer Straße im Londoner Stadtbezirk City of Westminster, Drury Lane (London)
 die gängige, aber eigentlich falsche Bezeichnung des Theatre Royal Drury Lane